Светлана Васильевна Кононова (; 5 марта 1940 года, Умань — , Киев) — советский и украинский энтомолог, специалист по наездникам, доктор биологических наук (1997), лауреат премии имени Д. К. Заболотного АН УССР (1987). Автор около 100 публикаций, в том числе 8 монографий, в том числе одной в серии «Фауна Украины»

Жизнеописание 
В 1966 году окончила биологический факультет Киевского университета, где некоторое время работала. С 1970 года — в Институте зоологии НАН Украины. В 1997 году защитила докторскую диссертацию и с тех пор работала на должности ведущего научного сотрудника Института зоологии.

Новые для науки виды паразитических перепончатокрылых насекомых (платигастрооидных наездников), описанные С.В.Кононовой 

Platygastridae
Scelioninae

 Anteris funebris Kononova, 2008 (Kirgizstan)
 Apegus ruficornis Kozlov et Kononova, 1986
 Apegus ruficornus Kozlov et Kononova, 1986
 Apegus rufipedius Kozlov et Kononova, 1986
 Apegus rufosus Kozlov et Kononova, 1986
 Apegus rufipes Kozlov et Kononova, 1986
 Baeus japonicus Kononova et Fursov, 2000
 Baeus mirandus Kononova, 2000 
 Baeus nigrum Kononova et Fursov, 2000
 Baeus rufus Kononova et Fursov, 2000
 Baryconus bellatorius Kozlov et Kononova, 1986
 Baryconus orbus Kononova, 2008 (Israel)
 Calliscelio bicolor Kononova, 2008 (S. Vietnam) 
 Calliscelio floridus Kononova, 2007(Japan)
 Calliscelio mirabilis Kozlov et Kononova, 1985
 Calliscelio ordo Kononova, 2007 (Ukraine, Kherson)
 Calliscelio parilis Kononova, 2007 (Israel)
 Calliscelio recens Kononova, 2007 (Japan, S. Vietnam)
 Calliscelio ruficollis Kozlov et Kononova, 1990 (Russia, Primorie)
 Calliscelio urania Kozlov et Kononova, 1985 (Russia, Primorie)
 Calotelea affinis Kozlov et Kononova, 1989 (Ukraine, Russia)
 Caloteleia artus Kozlov et Kononova, 1990 (Japan)
 Calotelea gracilenta Kozlov et Kononova, 2008 (Japan) 
 Caloteleia japonica Kononova, 2007 (Japan)
 Calotelea originalis Kozlov et Kononova, 1989 (Japan)
 Caloteleia shimurai Kononova et  Fursov, 2007(Japan)
 Caloteleia stellae Kononova, 2007 (Japan)
 Caloteleia striola Kononova, 2000 (Russia, Primorie, Japan)
 Ceratobaeus fursovi Kononova, 1997
 Ceratobaeus surdus Kononova et Petrov, 1997
 Eremioscelio tauricus Kozlov et Kononova, 1990 (Ukraine, Crimea)
 Eremioscelio ukrainicus Kozlov et Kononova, 1990 (Ukraine, Russia, Primorie)
 Exon tiliarum Kononova et Petrov, 2002 (Bulgaria)
 Gryon amissus Kozlov et Kononova, 1989
 Gryon amitto Kozlov et Kononova, 1989 (Ukraine)
 Gryon anna Kozlov et Kononova, 1989 (Ukraine)
 Gryon apex  Kozloe et Kononova, 2004 (Bulgaria)
 Gryon ariantum Kozlov et Kononova, 2004 (Turkmenistan)
 Gryon argus Kononova, 2005 (Israel)
 Gryon artum Kozlov et Kononova, 1989 (Kazakhstan)
 Gryon assium Kozlov et Kononova, 1990 (Russia, Primorie)
 Gryon brevius Kononova, 2005 (Israel)
 Gryon callidum  Kozlov et Kononova, 2004 (Kazakhstan)
 Gryon caudatum  Kozlov et Kononova, 2004 (Kazakhstan)
 Gryon conicus Kozlov et Kononova, 1989 (Ukraine, Russia)
 Gryon cornutum Kononova et Petrov, 2001 (Bulgaria, Greece)
 Gryon coronatum Kononova, 2008 (Ukraine, Crimea)
 Gryon dispar Kononova et Petrov, 2001 (Bulgaria)
 Gryon dubium Kozlov et Kononova, 2004 (Russia)
 Gryon elegans Kononova, 2001 (Ukraine)
 Gryon ennius Kononova et Fursov, 2005 (Japan)
 Gryon excertum Kononova et Fursov, 2005 (Japan)
 Gryon flaviventre Kononova, 2001 (Russia, Primorie)
 Gryon grande Kononova et Petrov, 2001 (Bulgaria)
 Gryon gloriosum Kozlov et Kononova, 2004 (Ukraine)
 Gryon justum Kozlov et Kononova, 1989 (Azerbajan)
 Gryon lactum  Kozlov et Kononova, 2004 (Greece)
 Gryon magnus Kozlov et Kononova, 1989
 Gryon maculatum  Kozlov et Kononova, 2004 (Russia, Zabaikalie)
 Gryon magnum Kozlov et Kononova, 1989 (Ukraine)
 Gryon marina Kozlov et Kononova, 1989 (Russia, Primorie)
 Gryon medium Kononova et Petrov, 2001 (Bulgaria)
 Gryon mirum Kononova et Petrov, 2001 (Bulgaria)
 Gryon mischa Kozlov et Kononova, 1989 (Japan)
 Gryon muscorum  Kozlov et Kononova, 2004 (Kazakhstan)
 Gryon obtusum  Kozlov et Kononova, 2004 (Russia, Primorie)
 Gryon oculatum Kozlov et Kononova, 2004 (Russia, Altai)
 Gryon oligomerum Kononova, 2005 (Israel)
 Gryon oxitomum Kononova, 2005 (Israel)
 Gryon primum  Kozlov et Kononova, 2004 (Russia, Primorie)
 Gryon rectum Kozlov et Kononova, 1989 (Ukraine)
 Gryon regulare Kozlov et Kononova, 1989 (Moldova)
 Gryon rubrum Kononova et Petrov, 2001 (Bulgaria)
 Gryon rufescens Kozlov et Kononova, 2004 (Russia)
 Gryon rufiventre Kononova, 2001 (Ukraine, Georgia)
 Gryon rutilator Kononova, 2008 (Ukraine)
 Gryon semifurum Kononova, 2005 (Israel)
 Gryon sibiricum  Kononova, 2001 (Russia, Primorie)
 Gryon simile Kozlov et Kononova, 1989 (Uzbekistan)
 Gryon solutum Kononova, 2001 (Ukraine)
 Gryon sparsum  Kozlov et Kononova, 2004 (Russia, Zabaikalie)
 Gryon sugonjaevi Kozlov et Kononova, 1989 (Japan)
 Gryon superbum Kononova, 1984 (Turkmenistan)
 Gryon tardum Kononova et Fursov, 2005 (Japan)
 Gryon tauricus Kozlov et Kononova, 1989 (Ukraine, Crimea)
 Gryon texanum  Kozlov et Kononova, 2004 (Russia, Altai)
 Gryon tetartus Kononova, 2008 (Kazakhstan)
 Gryon tobiasi Kozlov et Kononova, 2004 (Russia, Primorie)
 Gryon turcicum Kononova et Petrov, 2001 (Turkey)
 Gryon trjapitzini Kozlov et Kononova, 1989 (Russia, Primorie)
 Gryon verum Kozlov et Kononova, 1989 (Ukraine)
 Opisthacantha atrata Kozlov et Kononova,1985 (Russia, Primorie)
 Paridris glorius Kononova, 2008 (Japan)
 Paridris leda Kozlov et Kononova, 1985 (Moldova, Turkey)
 Paridris stenus Kononova et Petrov, 2001 (Bulgaria, Turkey)

Подсемейство Teleasinae
 Idris alticollis Kononova et Fursov, 2005 
 Idris bicolor Kononova, 1995
 Idris bicolor Kononova, 1995
 Idris filiformis Kononova et Fursov, 2005
 Idris flavoris Kononova et Fursov, 2005
 Idris imitans Kononova, 1995
 Idris imitans Kononova, 1995
 Idris latus Kononova et Petrov, 1993
 Idris lentor Kononova, 1995
 Idris leunculus Kononova, 1995
 Idris limbus Kononova, 1995
 Idris maurus Kononova, 1995
 Idris mirabilis Kononova et Fursov, 2005
 Idris nigriceps Kononova, 1995
 Idris purus Kononova et Petrov, 1993
 Idris tenerum Kononova et Petrov, 1993
 Idris velox Kononova, 1995
 Latonius planus Kononova, 1982
 Macroteleia aurata Kononova, 2008 (Japan)
 Macroteleia ischtvani Kononova, 2008 (Hungary)
 Macroteleia minor Kononova, 1987
 Macroteleia pulchritinis Kononova, 1992
 Macroteleia variegata Kozlov et Kononova, 1987
 Odontacolus amoenus Kononova, 1992
 Oxyscelio florus Kononova, 2007(Japan)
 Oxyscelio perpensus Kononova, 2007(Japan)
 Proteleas nefrens Kononova, 1993
 Proteleas nepotatus Kononova, 1993
 Proteleas nigrans Kononova, 1993
 Scelio alveolatus Kononova, 2008 (Russia, Primorie)
 Scelio approbatus Kozlov et Kononova, 1990
 Scelio evanescens Kozlov et Kononova, 1990
 Scelio japonicus Kononova, 2008 (Japan)
 Scelio magnus Kozlov et Kononova, 1990
 Scelio maritimus Kozlov et Kononova, 1990
 Scelio obscurus Kononova, 2008(Ukraine, Sivash)
 Scelio plastieus Kozlov et Kononova, 1990
 Scelio rufulus Kozlov et Kononova, 1990
 Scelio rugosus Kozlov et Kononova, 1990
 Scelio rutilus Kozlov et Kononova, 1990
 Scelio spilomicrus Kononova, 2008 (Kazakhstan)
 Scelio spilopterus Kononova, 2008 (Kazakhstan)
 Scelio striatellus Kononova, 2008 (Russia, Primorie)
 Scelio virens Kononova, 2008 (Russia, Primorie)
 Sparasion amoenus Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion armatus Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion arvalis Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion aureum Kononova, 2008 (Russia, Primorie)
 Sparasion atratus Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion castor Kononova, 2008 (Bulgaria) 
 Sparasion dauricus  Kononova, 1992
 Sparasion distinctus Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion dominulus Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion embolicus Kononova, 1992
 Sparasion flavidus Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion flavus Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion ghilarovi Kozlov et Kononova, 1988
 Sparasion gholovushkini Kononova, 1992
 Sparasion gladiator Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion glaucus Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion grandis Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion grasilicornis Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion horus Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion inclusus Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion latus Kozlov et Kononova, 1988
 Sparasion longulus Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion lucidum Kononova, 2008 (Ukraine, Karpaty) 
 Sparasion lunatus Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion lunulatus Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion lutum Kononova, 2008 (Russia, Primorie)
 Sparasion macronatus Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion melanocerus Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion metallicus Kononova, 1992
 Sparasion munitus Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion nanus Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion nereus Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion oxytomum Kononova, 2008 (Israel)
 Sparasion perplexus Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion planus Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion pulsatorius Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion ruber Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion sachalensis Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion scslsris Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion simutniki Kononova, 2008 (Israel) 
 Sparasion spectabilis Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion sublevitis Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion taigensis Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion tenellus Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion timor Kononova, 2008 (Ukraine, Volynj) 
 Sparasion truncatum Kononova, 2008 (Ukraine, Crimea)
 Sparasion umbrinus Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion varipes Kozlov et Kononova, 1990
 Sparasion vexator Kononova, 2008 (Kazakhstan)
 Sparasion viator Kononova, 2008 (Ukraine, Crimea) 
 Triteleia minoria Kozlov et Kononova, 1985

Подсемейство Telenominae
 Latonius planus Kononova, 1982.  Голотип: Украина.
 Trimorus aptus Kononova et Kozlov, 2000
 Trimorus bulgaricus Kononova et Petrov, 1999
 Trimorus cupreus Kononova et Kozlov, 2000
 Trimorus curtum Kononova et Petrov, 1999
 Trimorus delusorius Kozlov et Kononova, 2000
 Trimorus kotenkoi Kononova, 2000
 Trimorus lucorum Kononova et Kozlov, 2000
 Trimorus magnus Kononova et Petrov, 19999
 Trimorus montivagus Kononova et Kozlov, 2000
 Trimorus nasutus Kononova et Kozlov, 2000
 Trimorus petrovi Kononova, 1999
 Trimorus pexus Kononova et Kozlov, 2000
 Trimorus rubens Kononova et Kozlov, 2000
 Trimorus rubidus Kononova, 2000
 Trimorus tentator Kononova et Kozlov, 2000
 Trissolcus amplus Kononova, 2014. Голотип: Украина.
 Trissolcus crassus Kononova, 2014.  Голотип: Украина.
 Trissolcus ferus Kononova et Petrov, 2014. Голотип: Болгария.
 Trissolcus miraculus Kononova, 2000. Голотип: Япония.
 Trissolcus mirus Kononova, 2014.  Голотип: Россия (Приморский край).
 Trissolcus nigroclavatus Kononova, 2000. Голотип: Япония.
 Trissolcus olorus Kononova, 2014. Голотип: Израиль.
 Trissolcus orus Kononova, 214. Голотип: Израиль.
 Trissolcus proprior Kononova, 2014. Голотип: Япония. 
 Trissolcus proximus Kononova, 2014. Голотип: Япония. 
 Trissolcus striatellus Kononova, 2014.  Голотип: Япония.
 Trissolcus ultorius Kononova, 2014: 746. Голотип: Япония.
 Trissolcus vulgatus Kononova, 2014. Голотип: Казахстан.
 Telenomus abava Kozlov et Kononova, 1978: 105. Голотип: Кыргызстан.
 Telenomus (Aholcus) acarnas Kozlov et Kononova, 1977: 50. Голотип: Россия (Приморский край).
 Telenomus acinus Kononova et Petrov, in Kononova, 2014b: 321-322. Голотип: Болгария.
 Telenomus adonis Kozlov et Kononova, 1983. Голотип: Россия (Балкария).
 Telenomus adrastea Kozlov et Kononova, 1977: 49. Голотип: Армения.
 Telenomus aeolus Kozlov et Kononova, 1981. Голотип: Россия (Приморский край).
 Telenomus aereus Kononova, 2014a: 214. Голотип: Узбекистан.
 Telenomus afficis Kozlov et Kononova, 1983: 211. Голотип: Россия (Краснодарский край).
 Telenomus ajaxis Kozlov et Kononova, 1983. Голотип: Азербайджан.
 Telenomus albator Kononova, 1986: 57-58. Голотип: Украина.
 Telenomus (Telenomus) albicollis Kozlov et Kononova, 1987: 31-32. Голотип: Туркменистан 
 Telenomus albicoxatus Kozlov et Kononova, 1987: 21. Голотип: Россия (Приморский край).
 Telenomus (Telenomus) alius Kononova, 2014а: 407. Голотип: Япония.
 Telenomus (Telenomus) algericus Kozlov et Kononova, 1987: 9-10. Голотип: Армения.
 Telenomus alternator Kozlov et Kononova, 1987: 10-12. Голотип: Узбекистан.
 Telenomus (Telenomus) amellus Kononova, 2014b: 281-282. Голотип: Болгария.
 Telenomus amymone Kozlov et Kononova, 1977. Голотип: Россия (Приморский край).
 Telenomus (Aholcus) antennatus Kononova, 2014а: 431. Голотип: Россия (Алтай). 
 Telenomus apiarius Kozlov et Kononova, 1987: 33-34. Голотип: Узбекистан.
 Telenomus (Telenomus) arcanus Kozlov et Kononova, 1981: 117. Голотип: Россия (Приморский край).
 Telenomus (Telenomus) arcus Kononova, 2014а: 405. Голотип: Япония.
 Telenomus ardens Kononova, 2008: 42-48. Голотип: Украина, Крым.
 Telenomus (Telenomus) asper Kononova, 2014b: 342-343. Голотип: Япония.
 Telenomus asperus Kozlov et Kononova, 1978. Голотип: Болгария.
 Telenomus (Telenomus) ashmeadi  Kononova, nom.n., 2014b: 288. Голотип: Россия (о.Кунашир).
 Telenomus atropos Kozlov et Kononova, 1977. Голотип: Азербайджан.
 Telenomus avium Kononova, 2014: 148. Голотип: Болгария.
 Telenomus (Telenomus) bicolorus Kononova, 2008: 42-48. Голотип: Венгрия.
 Telenomus (Aporophlebus) breviculus Kononova, 2014b: 417. Голотип: Россия (Кабардино-Балкария).
 Telenomus brunneus Kononova et Petrov, 2014, in Kononova, 2014а: 217. Голотип: Болгария.
 Telenomus bonus Kononova et Petrov, 2014, in Kononova, 2014а: 229. Голотип: Болгария.
 Telenomus calamus Kononova, 2014a: 211. Голотип: Болгария.
 Telenomus campus Kononova et Petrov, 2014, in Kononova, 2014а: 161. Голотип: Болгария.
 Telenomus (Telenomus) capitatus Kozlov et Kononova, 1981: 119. Голотип: Россия (Приморский край).
 Telenomus (Telenomus) carbonarius Kozlov et Kononova, 1987: 13-14. Голотип: Кыргызстан.
 Telenomus caucasicus Kozlov et Kononova, 1983. Голотип: Грузия.
 Telenomus cephalus Kononova et Petrov, in Kononova, 2014b: 371. Голотип: Болгария.
 Telenomus citripes Kozlov et Kononova, 1983. Голотип: Армения.
 Telenomus clarus Kononova, 2009. Голотип: Украина.
 Telenomus (Telenomus) clotho Kozlov et Kononova, 1977: 49. Голотип: Россия (Приморский край).
 Telenomus colatus Kononova et Petrov, in Kononova, 2014b: 387-388. Голотип: Болгария.
 Telenomus (Telenomus) complanatus Kononova, 2014: 263-264. Голотип: Болгария.
 Telenomus cornutus Kozlov et Kononova, 1983: 281-282. Голотип: Грузия.
 Telenomus corticatus Kozlov et Kononova, 1983. Голотип: Молдова.
 Telenomus danaus Kozlov et Kononova, 1981. Голотип: Россия (Приморский край).
 Telenomus debessa Kozlov et Kononova, 1978. Голотип: Кыргызстан.
 Telenomus (Aholcus) decus Kononova, 2014а: 439. Голотип: Россия (Приморский край).
 Telenomus delicatus Petrov et Kononova, 2009: 496. Голотип: Болгария.
 Telenomus (Aholcus) divinus Kononova, 2014b: 426/ Голотип: Украина.
 Telenomus effectus Kononova, 2014: 358-359. Голотип: Россия (Алтай).
 Telenomus elatius Kononova, 2014а: 233. Голотип: Болгария. 
 Telenomus egregius Kononova, 2014а: 221. Голотип:  Узбекистан.
 Telenomus eximius Kononova, 2014a: 215. Голотип: Армения.
 Telenomus evanius Kononova, 2014а: 219. Голотип: Россия (Алтай).
 Telenomus evidens Kononova et Petrov, 2014: 147. Голотип: Греция.
 Telenomus (Aporophlebus) famosus Kononova, 2014b: 417-418. Голотип: Казахстан.
 Telenomus faustus Petrov et Kononova, 2014a: 248-249. Голотип: Болгария.
 Telenomus (Telenomus) feriatus Kononova, 2014b: 390-391. Голотип: Монголия.
 Telenomus flavipedes Kononova et Petrov, in Kononova, 2014b: 377-378. Голотип: Болгария.
 Telenomus furvus Kononova et Petrov, in Kononova, 2014b: 391-392. Голотип: Болгария.
 Telenomus gelitorius Kononova, 1987: 58-59. Голотип: Украина, Крым.
 Telenomus (Telenomus) geniatus Kononova, 2014b: 387. Голотип: Туркменистан.
 Telenomus gibbosus Kononova et Petrov, 2014: 147. Голотип: Болгария.
 Telenomus (Telenomus) gibbus Kononova, 2014а: 379. Голотип: Япония.
 Telenomus gratus Kononova, 2009. Голотип: Украина.
 Telenomus grossus Kozlov at Kononova,1983: 259-260. Голотип: Армения.
 Telenomus (Aporophlebus) repens Kononova, 2014b: 415. Голотип: Казахстан.
 Telenomus  (Telenomus) indiligens Petrov et Kononova, 2009: 295. Голотип: Болгария.
 Telenomus (Telenomus) iratus Kononova, 2014а: 286-287. Голотип: Япония.
 Telenomus imperiosus Kononova, 1987. Голотип: Украина.
 Telenomus (Aholcus) impolitus Kononova, 2014а: 437. Голотип: Россия (Приморский край).
 Telenomus impressor Kononova, 1986: 55-56. Голотип: Россия (Приморский край).
 Telenomus (Aholcus) ixion Kozlov et Kononova, 1977. Голотип: Россия (Приморский край).
 Telenomus (Telenomus) jurtshenkoi Kononova, 2014b: 378-379. Голотип: Россия (Приморский край). 
 Telenomus lachensis Kononova, 1977. Голотип: Армения.
 Telenomus laertades Kozlov et Kononova, 1983. Голотип: Азербайджан.
 Telenomus lamprus Petrov et Kononova, 2009: 500. Голотип: Болгария. 
 Telenomus (Telenomus) lanius Kononova, 2014b: 285-286. Голотип: Молдова.
 Telenomus leonidas Kozlov et Kononova, 1979. Голотип: Узбекистан.
 Telenomus (Telenomus) leonis Kononova, 2014b: 403-404. Голотип: Япония.
 Telenomus (Telenomus) longiturnus Kononova, 2014b: 293-294. Голотип: Грузия.
 Telenomus longissimus Kononova et Petrov, in Kononova, 2014b: 372. Голотип: Турция.
 Telenomus longulatus Kozlov et Kononova, 1979. Голотип: Молдова.
 Telenomus lucens Kononova et Petrov, in Kononova, 2014b: 369. Голотип: Болгария.
 Telenomus lucidus Kononova et Petrov, 2009. Голотип: Болгария.
 Telenomus lunatus Kononova, 2008.  Голотип: Израиль.
 Telenomus (Telenomus) marcidus Kononova, 2014а: 248. Голотип: Монголия. 
 Telenomus marginellus Kononova, 2009. Голотип: Грузия. Паратип: Азербайджан.
 Telenomus (Telenomus) mariscus Kononova, 2014b: 361-362. Голотип: Болгрия.
 Telenomus marshakovi Kozlov et Kononova, 1983: 213. Голотип: Россия (Магадан. обл.)
 Telenomus meridianus Kozlov et Kononova, 1983. Голотип: Украина.
 Telenomus micans Kononova et Petrov, in Kononova, 2014b: 383. Голотип: Болгария.
 Telenomus (Telenomus) michaylovi Kononova, 2008: 42-48. Голотип:  Украина (Херсон. обл.).
 Telenomus (Telenomus) mirandus Kozlov et Kononova, 1983: 265-266.  Голотип: Армения.
 Telenomus minusculus Kozlov et Kononova, 1983. Голотип: Россия (Алтай). 
 Telenomus (Aholcus) mirificus Kononova, 2014а: 427-428. Голотип: Япония.
 Telenomus nigrans Petrov et Kononova, 2009: 291-296. Голотип: Болгария. 
 Telenomus (Telenomus) nioba Kozlov et Kononova, 1977: 50. Голотип: Россия (Приморский край).
 Telenomus notus Kononova, 2009. Голотип: Россия (о.Кунашир).
 Telenomus novellus Kononova, 2014a: 216. Голотип: Туркменистан.
 Telenomus  novus Kononova, 2014b: 299-300.  Голотип: Япония. 
 Telenomus ocellus Kononova, 2014a: 197. Голотип: Монголия.
 Telenomus oculus Kononova, 2013: 307-308. Голотип: (янтарь).
 Telenomus (Telenomus) orbiculatus Kononova, 2014b: 366-367. Голотип: Армения.
 Telenomus (Telenomus) lanius Kononova, 2014b: 372-373. Голотип: Армения.
 Telenomus  orcus Kononova, 2014: 149.  Голотип: Япония. 
 Telenomus (Telenomus) ordanus Kononova, 2008: 1332-1337. Голотип: Израиль.
 Telenomus (Telenomus) pollux Kononova, 2014b: 360-361. Голотип: Израиль.
 Telenomus (Telenomus) princeps Kononova, 2014: 267. Голотип: Россия (Приморский край).
 Telenomus proximus Kozlov et Kononova, 1983: 209. Голотип: Грузия.
 Telenomus propinguus Kozlov et Kononova, 1983: 210. Голотип: Грузия.
 Telenomus pullus Petrov et Kononova, nom.n., 2014b: 374-375. Голотип: Болгария.
 Telenomus rapidus Kononova, 2014a: 247-248. Голотип: Болгария.
 Telenomus rarus Kozlov et Kononova, 1987: 29-31. Голотип: Украина (Одесская обл.).
 Telenomus (Aholcus) rectus Kononova, 2014а: 438. Голотип: Россия (Ярославская обл.)
 Telenomus (Aholcus) reductus Kononova, 2014а: 444. Голотип: Япония.
 Telenomus (Telenomus) regius Kononova, 1986: 62-63. Голотип: Италия.
 Telenomus regnum Kononova, 1987. Голотип: Россия (Томск).
 Telenomus (Aholcus) repandus Kononova, 2014а: 440. Голотип: Япония.
 Telenomus (Telenomus) repens Kononova, 2014b: 383-384. Голотип: Болгрия.
 Telenomus risbeci Kononova, nom.n., 2014a: 192-193. Голотип: Испания.
 Telenomus remulus Kozlov et Kononova, 1983: 252. Голотип: Россия (Алтай).
 Telenomus (Aholcus) remotus Kononova, 2014а: 443. Голотип: Япония.
 Telenomus (Aholcus) rostratus Kononova, 2014а: 433-434. Голотип: Япония.
 Telenomus (Telenomus) rotundus Kononova, 2014b: 355. Голотип: Армения.
 Telenomus rubellus Kozlov et Kononova, 1983. Голотип: Россия (Алтай).
 Telenomus rumina Kononova, 2014а: 235. Голотип: Монголия. 
 Telenomus (Telenomus) salus Kononova, 2014а: 377. Голотип: Япония.
 Telenomus semiorbiculatus Kozlov et Kononova, 1983: 272-273. Голотип: Россия (Приморский край).
 Telenomus (Aholcus) silvarum Kononova, 2014а: 428-429.  Голотип: Япония.
 Telenomus (Telenomus) solutus Kozlov et Kononova, 1987: 35. Голотип: Туркменистан.
 Telenomus (Telenomus) spadiceus Kozlov et Kononova, 1981: 120. Голотип: Россия (Приморский край).
 Telenomus (Telenomus) stellatus Kononova, 2014а: 406. Голотип: Япония.
 Telenomus (Aholcus) stenus Kononova, 2014а: 429-430. Голотип: Япония.
 Telenomus (Aporophlebus) strictus Kononova, 2014b: 420-421. Голотип: Россия (Алтай).
 Telenomus (Aholcus) striolatus Kononova, 2014а: 438. Голотип: Украина (Закарпатская обл.)
 Telenomus (Telenomus) szaboi Kononova, 2014: 279. Голотип:  Венгрия
 Telenomus (Telenomus) suavis Kononova, 2014b: 291-292. Голотип: Грузия.
 Telenomus tauricus Kononova, 1979. Голотип: Украина, Крым.
 Telenomus tetragonus Kononova, 2013: 308-310. Голотип: (янтарь).
 Telenomus vernicosus Kozlov et Kononova, 1983: 275-276. 
 Telenomus (Telenomus) violaceus Kozlov et Kononova, 1987: 34. Голотип: Туркменистан.
 Telenomus violentus Kononova, 1986: 58-60.  Голотип: Украина, Крым.
 Telenomus vultus Kononova, 2014b: 399-400. Голотип: Болгария.
 Telenomus vucanus Kozlov et Kononova, 1983: 256-257. Голотип: Армения.
 Telenomus xanthus Kononova, 2014a: 205. Голотип: Казахстан.
 Telenomus (Aholcus) xeneus Kozlov et Kononova, 1983: 296-297. Голотип: Украина (Ивано-Франковская обл.)
 Eumicrosoma mirabile Kozlov et Kononova, 1977. Голотип: Россия (Алтай).

Основные публикации С.В.Кононовой  

 [Кононова С.В.  Фауна Украины. Том 11: Паразитические перепончатокрылые : монография, Выпуск 10 : Проктотрупоидные наездники-сцелиониды подсемейства сцелионины и теленомины. - Киев : Наукова думка, 1992. - 252 с.]
 [Кононова С.В.  Новые виды яйцеедов-теленомин (Hymenoptera, Scelionidae, Telenominae) фауны Палеарктики // Зоологический журнал. - 2008. - Том 87, № 1. - С. 42-48.]
 [Кононова С.В.  Теленомины Палеарктики (Hymenoptera, Scelionidae). Подсемейство Telenominae. Проект "Наукова книга".  – Наукова думка, 2014а. – 484с.]
 [Кононова С.В.   Яйцееды-теленомины рода Trissolcus (Hymenoptera, Scelionidae, Telenominae) фауны Палеарктики (морфологическая группа flavipes). 1. Новые виды рода Trissolcus.  // Зоологический журнал. - 2014. - Том 93, № 6. - С.743-753.]
 [Кононова С.В.   Яйцееды-теленомины рода Trissolcus (Hymenoptera, Scelionidae, Telenominae) фауны Палеарктики (морфологическая группа flavipes). 2. Определительная таблица видов группы flavipes  // Зоологический журнал. - 2014. - Том 93, № 12. - С. 1401-1409.]

Ссылки и источники 
 Енциклопедія сучасної України: Світлана Василівна Кононова
 Відділ систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду Інституту зоології

Авторы зоологических таксонов
Выпускники Киевского университета
Женщины-учёные
Энтомологи Украины
Зоологи Украины